Ladsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ladsjön, Småland, sjö i Sävsjö kommun,  (6,38 ha)
Ladsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (23,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn